Хосе́ Мануэ́ль Родри́гес Дельга́до (; )  —  испанский учёный нейробиолог, нейрофизиолог, член Нью-Йоркской академии наук.

Биография 
Родригес Дельгадо родился 8 августа 1915 г. в городе Ронда,  в провинции Малага, Испания.

Отец  Дельгадо был глазным врачом, и Хосе планировал пойти по его стопам, однако, когда он познакомился с  сочинениями Сантьяго Рамон-и-Кахаля лауреата Нобелевской премии 1906 года, а также после того, как провел некоторое время в лаборатории физиологии, увлёкшись "многими загадками мозга" он предпочёл нейробиологию офтальмологии.

В 1935 году он поступил в Мадридский университет, который окончил в 1940 году получив степень доктора медицины.  С 1940 по 1946 год преподавал физиологию в медицинской школе в Мадриде. В 1942—1946 гг. адъюнкт-профессор Мадридского университета.

Во время гражданской войны в Испании он присоединился к республиканской стороне и будучи студентом-медиком служил в медицинском корпусе. Родригес Дельгадо провел в концлагере в течение пяти месяцев после окончания войны. После лагеря он должен был подтвердить степень магистра, а затем получил степень доктора философии в Мадридском Институте  Рамон-и-Кахаля.

В 1946 году Родригес Дельгадо получил стипендию в  Йельском университете на кафедре физиологии под руководством Джона Фаркуара Фултона. В 1950 году Родригес Дельгадо занял должность в отделе физиологии, который в то время возглавлял Джон Фултон. К 1952 году он соавтор своей первой работы по имплантации электродов в мозг человека.. В 1955 году был избран профессором физиологии и психиатрии.

В 1974 году Виллар Паласи (José Luis Villar Palasí), испанский министр здравоохранения обратился к Родригесу Дельгадо с просьбой помочь организовать новую медицинскую школу в Автономном университете Мадрида. Родригес Дельгадо принял предложение Паласи и переехал в Испанию вместе с женой и двумя детьми. Работал профессором отделения физиологии Национального центра имени Сантьяго Рамон-и-Кахаля, одновременно с этим заведовал отделением физиологии в Медицинской школе Автономного университета.  В начале 1990-х годов ушёл на пенсию  и переехал в США со своей женой Кэролайн проведя последние годы жизни в Сан-Диего, Калифорния, где и скончался 15 сентября 2011 года .

Научные работы

Редакторская деятельность 
 1964-1970 — Редактор научного обозрения International Review of Neurobiology.

Избранные сочинения 

 Evolution of physical control of the brain, N. Y., 1965
 Physical control of the mind, N. Y., 1969: рус. пер. — Дельгадо Х. М. Р. Мозг и сознание. — М.: Мир, 1971. — 266 с.
 Delgado JMR. Permanent implantation of multilead electrodes in the brain. Yale J Biol Med. 1952;24:351–358. [PMC free article] [PubMed]
 Delgado JMR. Physical control of the mind: toward a psychocivilized society. New York City: Harper and Row; 1970.
 Delgado JMR. Toros Radiodirigidos, Una experiencia científica con el toro de lidida. In: de Cossío José María., editor. Los toros. tratado técnico e histórico (Vol 7 of 9) Tauromaquia. Espasa-Calpe, S.A; 1981.
 Permanent implantation of multilead electrodes in the brain, Yale J. Biol. Med., v. 24, p. 351, 1952;
 Effect of brain stimulation on task-free situations, в кн.: The physiological basis of mental activity, ed. by R. H. Peon, p. 260, Amsterdam, 1963;
 Free behavior and brain stimulation, Int. Rev. Neurobiol., v. 6, p. 349, 1964;
 Evolution of physical control of the brain, N. Y., 1965;
 Aggressive behavior evoked by radio stimulation in monkey colonies, Amer. Zoologist, v. 6, p. 669, 1966;

Членство в обществах 
 Член Нью-Йоркской академии наук.
 Член ряда других научных обществ.

Награды и премии 
 Удостоен ряда научных наград.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Врачи Испании
Врачи США
Нейрофизиологи Испании
Нейрофизиологи США
Редакторы Испании
Редакторы США
Члены Нью-Йоркской академии наук